Anartia fatima är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1793. Anartia fatima ingår i släktet Anartia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
fatima